Ovillers est un toponyme français, correspondant :
 à la commune d'Ovillers-la-Boisselle dans le département de la Somme ;
 à l'ancienne commune d'Ovillers, aujourd'hui hameau de la commune de Solesmes (Nord).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France